Konkurs skoków narciarskich kobiet na skoczni normalnej podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014 odbył 11 lutego. Zawodniczki rywalizowały na skoczni Russkije Gorki w Krasnej Polanie.

Terminarz

Wyniki

Przypisy 

Skoki narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014